Slivno kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sliven, regionhuvudort, Obsjtina Sliven,

Kroatien
 Slivno, Kroatien – kommun

Tjeckien 

 Horní Slivno, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar